Plaats in Indonesië
 Purnama (Tegalampel), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Purnama (Pureman), een plaats in het bestuurlijke gebied Alor in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Purnama (Dumai Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Dumai in de provincie West-Papoea